Miletitsch steht für
 Srpski Miletić, Ort im serbischen Banat

Miletitsch ist der Name folgender Personen:
 Ljubomir Miletitsch (1863–1937), bulgarischer Sprachwissenschaftler